

Sigle 
 Dragon Ball Z

Altro 
 dBZ – simbolo della riflettività (Z) espressa in decibel, usato in meteorologia